Maurice Larrouy ist der Name folgender Personen:

* Maurice Larrouy (Sportschütze) (1872–??), französischer Sportschütze 
 Maurice Larrouy (Schriftsteller) (1882–1939), französischer Offizier und Schriftsteller